Ви́шня ( subg. ) — подрод растений рода  семейства .

История названия 
Русское слово «вишня» считается общеславянским производным от той же основы, что и  «вишня»,  «птичий клей» и т. д. В таком случае первоначальное значение слова — «дерево с клейким соком».

Небольшой город Керасунда (), находившийся между Фарнакией и Трапезундом, прославился своими вишнями. Именно там их впервые встретили римляне, дав название «керасунтских плодов», . Отсюда , , , , , , .

Ботаническое описание 

Подрод Cerasus отличается от других подродов рода Prunus (Armeniaca — абрикос, Prunus — слива и Emplectocladus) следующими признаками:
 плод (костянка) гладкий, без налёта;
 листья в почкосложении вдоль сложенные;
 цветки расположены зонтиками, заключающими по несколько цветков;
 Цветки вишни развиваются одновременно с листьями или ранее;
Цветки обычно имеют пять лепестков, но часто встречаются экземпляры с шестью.

Систематика 
Подрод делят на две секции —  и , которые включают более 60 видов.

Некоторые виды 

sect. 
 . Дерево без корневых побегов; листья снизу слегка пушистые; черешки листьев у основания пластинки снабжены двумя желёзками.
 . Дерево с наиболее красными цветками из всех дикорастущих видов.
 . Деревце, дающее побеги из корней; листья совершенно голые, черешки листьев без желёзок.
 
 
  . Невысокий кустарник; встречается дико в Южной и Средней России.
 . Небольшое дальневосточное дерево с несъедобными плодами.
 . Декоративное дерево — сакура, символ японской культуры.

sect.

Значение и использование 
Из известных в мире 150 видов, в создании современных сортов и подвоев вишни приняли участие пять: вишня обыкновенная, степная, войлочная, магалебская и черешня.

Медоносные пчёлы берут с цветков разных видов вишни обильный (особенно в утренние часы) нектарный и пыльцевой взяток. Во время цветения вишни можно наблюдать примерно равное число пчёл, собирающих как нектар, так и пыльцу.

Древесина вишни ценится за её насыщенный цвет и прямую текстуру при производстве мебели, особенно письменных столов и стульев.

Производство

Происхождение и история культивирования 

Самый известный с давних пор вид вишни — черешня, или вишня птичья. Как полагают, черешня была известна уже за 8000 лет до н. э. в Анатолии и в Европе — на территории современных Дании и Швейцарии (жителям свайных построек).

Утверждают, будто ассирийский царь Саргон II (722—705 гг. до н. э.) любил сладкий аромат цветущей вишни. По свидетельству Геродота, жившего в V веке до н. э., вишнёвые деревья на зиму укутывали толстым войлоком. Из их плодов готовили густой сироп, который пили, разбавляя водой, или употребляли для улучшения вкуса печений.

Есть основания думать, что первые вишни из Малой Азии привёз в Рим после похода против Митридата (74 г. до н. э.) полководец и рабовладелец Лукулл.

Плоды вишни 

Плоды вишни имеют кисло-сладкий вкус. В плодах вишни содержатся органические кислоты (лимонная кислота, яблочная кислота, янтарная кислота, салициловая кислота), микроэлементы (медь, железо, цинк, йод, марганец, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, кобальт, никель, рубидий), макроэлементы (калий, кальций, фосфор, магний), а также пектиновые вещества, сахара, витамины А, С, Е, В1, В2, РР, фолиевая кислота.

Вишня в культуре 

 С 2013 года в июле в городе Глубокое (Беларусь, Витебская обл.) проводится «Вишнёвый фестиваль». 21 июля 2013 года был установлен памятник вишне. Автор композиции — скульптор из Витебска Иван Казак. С памятником уже связано много народных примет, в основном относящихся к личной жизни. В апреле 2013 года был заложен вишнёвый сад из 1414 вишен (год основания города). Рядом с садом появилась новая улица Вишневая.
 Вишня широко представлена в немецкой (киршвассер, штрудель) и украинской национальных кухнях (вареники с вишней). Из вишни готовят компоты, варенья, наливки, ликёры (в частности, португальская жинжинья).
 В 1903 году Антон Чехов написал пьесу «Вишнёвый сад». «Главным, центральным героем» произведения является образ вишнёвого сада.
 Вишенка и графини Вишни — персонажи повести Джанни Родари «Приключения Чиполлино» и её экранизаций.

Интересные факты 

 Пока лист с вишен не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит. Народная примета.
 Барбадосская вишня в таксономическом отношении довольно далека от обычной вишни: это растение относится не только к другому семейству, но даже к другому порядку.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Описание сортов вишни
 Вишня в Энциклопедии декоративных садовых растений
 

Сливовые
Флора Евразии
Декоративные деревья
Вишня
Косточковые культуры